Np lub np może oznaczać:
 Np – symbol pierwiastka neptun
 Np – symbol logarytmicznej jednostki miary neper
 np. – skrót od "na przykład"
 .np – domena internetowa
 np. – skrót używany w grach wieloosobowych od słów no problem (pol. nie ma problemu)

Zobacz też 
 NP